Bovee ist der Familienname folgender Personen:
 Eugene Cleveland Bovee (1915–2005), US-amerikanischer Protozoologe
 Leslie Bovee (* 1949), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Matthias J. Bovee (1793–1872), US-amerikanischer Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Bovée-sur-Barboure, französische Gemeinde